

Cinéma 

 City Girl, titre original du film américain L'Intruse réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau, sorti en 1930 ;
 City Girl, film américain réalisé par Alfred L. Werker, sorti en 1938 ;
 City Girl, film américano-canadien réalisé par Martha Coolidge, sorti en 1984 ;